hrabstwo Steele (ang. Steele County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Steele (ang. Steele County) w USA, w stanie Dakota Północna